

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Alain Ducellier (1934-2018) , historien français ;
 Arthur Xavier Ducellier, (1832-1893), ecclésiastique français ;
 Camille Ducellier (1985-), artiste plasticienne, autrice et vidéaste française ;
 Mathieu Ducellier (né le 21 juin 1987), tireur sportif français;
 Nicolas Joseph Ducellier, (1750-1831), général français de la révolution et de l’Empire ;
Homonymie
Homonymie de patronyme